

Astronomia 
 Daly – cratere lunare
 Daly – cratere su Marte

Geografia 
 Daly City – città della Contea di San Mateo, California (Stati Uniti d'America)
 Daly River – fiume del Territorio del Nord (Australia)

Medicina 
 DALY (Disability-adjusted life year) – indicatore epidemiologico

Persone 
 Andrew Daly – attore e comico statunitense
 Cahal Brendan Daly – cardinale e arcivescovo cattolico irlandese
 César Daly – architetto francese
 Charles Daly King – psicologo e scrittore statunitense
 Chuck Daly – allenatore di pallacanestro statunitense
 Conor Daly – pilota automobilistico statunitense
 Derek Daly – ex pilota automobilistico irlandese
 Edward Daly – vescovo cattolico irlandese
 Edward Daly – rivoluzionario irlandese
 Elizabeth Daly – scrittrice statunitense
 Elliot Daly – rugbista a 15 inglese
 Herman Daly – economista statunitense
 James Daly – attore statunitense
 Jerome Daly – avvocato difensore statunitense, protagonista della vicenda giudiziaria nota come First National Bank of Montgomery vs Jerome Daly 
 John Daly – golfista statunitense
 Marcus Daly – imprenditore irlandese naturalizzato statunitense
 Mary Daly – filosofa e teologa statunitense
 Rachel Daly – calciatrice inglese
 Reginald Aldworth Daly – geologo canadese
 Timothy Daly – attore, doppiatore e produttore cinematografico statunitense
 Tony Daly – ex rugbista a 15 e allenatore di rugby australiano
 Tyne Daly – attrice statunitense

Altro 
 Rivelatore Daly – rivelatore di ioni